El poble de Vandellòs, que està al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp).
 Centrals nuclears de Vandellòs
 Vandellòs I
 Vandellòs II